Beblo oder Bebło ist der Familienname folgender Personen:
 Angelika Beblo (* 1961), deutsche Ruderin
 Fritz Beblo (1872–1947), deutscher Architekt und Maler
 Leszek Bebło (* 1966), polnischer Marathonläufer
 Miriam Beblo (* 1970), deutsche Ökonomin
 Marion Claßen-Beblo (* 1953), deutsche Juristin